

Cinema 
 The Offenders – film del 1922 diretto da Fenwicke L. Holmes e Margery Wilson
 The Offenders – film del 1980 diretto da Beth B e Scott B

Musica 
 The Offenders – gruppo musicale